Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1988 година e 39-ми пореден.

Започва на 3 април 1988 г. и завършва на 13 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Пилоти и отбори

Стартове

Класиране

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони